

En physique 
Le foisonnement est la modification du volume occupé par une matière fragmentée par inclusion d'air ou d'eau.

En géologie 
En géologie, le foisonnement est la capacité d'un sol à « gonfler » lorsque sa teneur en eau augmente.

En énergétique 
 Le foisonnement désigne le fait que les variations des demandes individuelles des consommateurs ou des productions individuelles se compensent en partie, si bien que les variations de la demande totale ou de la production totale sont atténuées par rapport aux variations individuelles ; par exemple, les fluctuations individuelles de la production des systèmes de production électrique intermittents (tels qu'éoliennes ou panneaux photovoltaïques) sont statistiquement réduites lorsque ces productions sont injectées dans un même réseau électrique maillé. En particulier, en cas de foisonnement important, la production ne sera jamais ni nulle ni maximale.

En traitement des eaux 
En épuration des eaux usées, le foisonnement des boues activées correspond à l'augmentation importante de la biomasse de l'eau à traiter, lorsque le substrat a été absorbé en grande partie et est en quantité moindre par rapport aux bactéries. La biomasse est donc en surnombre par rapport au substrat disponible, il y a forte compétition nutritionnelle et apparition de bactéries filamenteuses qui peuvent entraîner des « accidents de décantation ».

En linguistique 
 Le foisonnement (ou étoffement) est l'augmentation ou la diminution du nombre de mots entre le texte original et sa traduction.
 Le foisonnement terminologique est nombre de variantes de termes en concurrence dans une langue pour un concept donné.

En travaux publics et bâtiment 
 En terrassement, le foisonnement est la capacité d'un sol ou de gravats à augmenter de volume lors du déplacement du matériau. 
 En lutte contre l'incendie, le foisonnement est la mesure de l'aération d'une solution moussante employée pour éteindre un feu. Suivant la destination, et la nature du feu à éteindre, il existe trois types de mousses extinctrices :
 Le haut foisonnement : en prévention, destiné à la protection des grands volumes, tels les entrepôts de stockage.
 Le moyen foisonnement : réservé aux interventions intérieures ou extérieures, sur des feux de flaques et grandes étendues, ou pour contenir des vapeurs toxiques.
 Le bas foisonnement : réservé aux interventions extérieures, avec une grande efficacité en refroidissement et en absorption d'énergie.
 En installation électrique, le coefficient de foisonnement ou coefficient de diversité, dans le cas de l'installation d'une armoire ou d'un tableau électrique, est le rapport entre le courant assigné du disjoncteur d'arrivée et la somme des courants assignés des départs.
 En Ventilation mécanique contrôlée collective (VMC), le coefficient de foisonnement s'applique sur le calcul des débits par colonne, et permet de dimensionner l'installation, conformément à la réglementation (DTU 68.3).

Dans l'agroalimentaire 
 le foisonnement est une technique indispensable pour l'élaboration des glaces alimentaires, consistant en l'injection d'air pour obtenir une texture désirable. Elle permet à la crème glacée ou au sorbet de ne pas être trop ferme voire solide. Le foisonnement se quantifie en pourcentage. Il est l'un des nombreux critères qui définissent le taux de qualité d'une glace. Le taux de foisonnement moyen est de 30 %. Certaines turbines  à glace sont équipées d'un système permettant d'atteindre un pourcentage de foisonnement supérieur à celui usuellement employé en glacerie de qualité(processus semi-industriel / industriel). L'enjeu étant de proposer à la vente un fort volume de produit attaché à une faible masse permettant d'être très compétitif dans le tarif de la glace proposée. L'étiquetage du produit permet au consommateur d'évaluer le foisonnement en rapportant le poids du produit à son volume. Les glaces industrielles sont souvent fabriquées avec un foisonnement maximal. L'administration française a tout de même fixé un plancher de foisonnement à 110% (450 gr de glace dans un volume de 1 litre).

En informatique 
 L'effet de foisonnement est utilisé afin de pallier le risque de panne, par l'utilisation de systèmes distribués sur plusieurs sites ou avec un site de secours mobile. Ces moyens renforcés ont pour finalité de garantir la survie d'une entreprise après un sinistre important touchant le système informatique, dans le cadre d'un plan de continuité d'activité (informatique).

En mécanique 
 Le foisonnement est le jeu observé entre deux pièces conçus pour être plane (pièce parfaitement plane sur le dessin). Ce jeu provient généralement des tolérances de planéité et de la capacité des moyens d'usinage ou de fabrication de chaque pièces.

En aménagement mobilité et stationnement 
 Le foisonnement est le phénomène selon lequel tous les titulaires d’un abonnement dans un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Il est exprimé par le ratio entre la valeur maximale du nombre d’abonnés présents simultanément et le nombre total d’abonnés.

Références